Квятонови́це () — село в Польше в гмине Горлице Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село находится в 8 км от административного центра гмины города Горлице и 95 км от центра воеводства города Краков.

История 
В 1975—1998 годах село входило в Новосонченское воеводство.

Население 
В селе проживают 625 человек, большинство которых являются представителями польской этнографической группы погужане.

Достопримечательности 
 Церковь Пресвятой Девы Марии Королевы Польши.

Известные жители и уроженцы 
 В 80-е годы XIX столетия в селе проживала швейцарская путешественница и писательница Лина Бёгли.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
 Официальный сайт села 

Населённые пункты Горлицкого повета